Плей-офф Чемпионата России по хоккею с мячом 2015/16, который прошёл в марте 2016 года. Пары участников были определены по итогам регулярного чемпионата 2015/16.

Регламент 
К соревнованиям допускаются команды, занявшие 1-8 места в регулярном чемпионате, которые по системе плей-офф начиная с 1/4 финала определяют призёров чемпионата.

Игры 1/4 финала состоят до двух побед. Первая на поле команды — занявшей место ниже соперника на первом этапе, вторая и третья (если понадобится) на поле команды — занявшей место выше. Игры 1/4 финала проводятся 7 и 10 марта (дополнительная игра 11 марта).
 		 	
Игры 1/2 финала проводятся до трёх побед. Первые две игры команда, занявшая более высокое место на первом этапе, проводит — на своём поле, а третью и (в случае необходимости) четвёртую — на поле соперника. Если в серии обе команды одержат по две победы, то назначается пятая игра — на поле команды, которая заняла более высокое место на первом этапе. Игры проводятся 14-15, 17-18 и 22 марта.

Команды, проигравшие в играх серии ½ финала, проводят между собой две игры за 3 место 25 и 28 марта. Первая игра проводится на поле команды — занявшей место ниже соперника на первом этапе.

Чемпион России определяется в результате проведения одной финальной игры. Финальная игра прошла 26 марта 2016 года в Иркутске.

Плей-офф 

Выделены команды, победившие в парах, при этом указан общий счет по результатам серии матчей (за исключением финала).

Победители в парах определяются:

1. по большему количеству набранных очков;

2. По лучшей разности забитых и пропущенных мячей;

3. По большему количеству мячей забитых на чужом поле.

В случае равенства этих показателей по окончании второй игры назначается дополнительное время (2х10 мин.) до первого забитого мяча. Если и в дополнительное время победитель не выявится, то он определяется с помощью пробития 12-метровых ударов (в соответствии с Положением о пробитии послематчевых 12-метровых ударов).

1/4 финала

Родина — Енисей

Водник — Динамо-Москва

Кузбасс — СКА-Нефтяник

Старт — Байкал-Энергия

Полуфиналы

Енисей — Динамо-Москва

Байкал-Энергия — СКА-Нефтяник

Матчи за 3-е место 
Матчи за 3 место отменены. Клубам «Динамо-Москва» и «СКА-Нефтяник» присуждены бронзовые медали.

Финал

См. также 

 Кубок России по хоккею с мячом

Примечания

Ссылки 
 Сайт Федерации хоккея с мячом России

Чемпионат России по хоккею с мячом 2015/2016